Джонг может означать:
  — река в Сьерра-Леоне.
 Джонг, Кен (род. 1969) — американский актёр.